Stanisław Wojciechowski (1869-1953) – polski polityk, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 Stanisław Wojciechowski (1903-1997) – warszawski na­uczyciel
 Stanisław Wojciechowski (ur. 1964) – rosyjski szachista, arcymistrz